Андрей Царёв:
 Царёв, Андрей Александрович (род. 1977) — российский хоккеист и тренер.
 Царёв, Андрей Анатольевич (род. 1975) — российский хоккеист и тренер.
 Царёв Андрей (род. 1975) — российский писатель-фантаст.